BS Zelda peut désigner quatre jeux vidéo diffusés au Japon sur , le périphérique de la Super Nintendo :
 BS Zelda no densetsu, une première adaptation du jeu  en deux versions datant de 1995 ;
 BS Zelda no densetsu: Kodai no sekiban, un deuxième jeu adapté de  datant de 1997 ;
 BS Zelda no densetsu: Kamigami no Triforce, un jeu identique à la version japonaise d' datant également de 1997.